Receita do molho de cobertura da sanduíche, criada na cidade do Porto, a Francesinha.

Segundo os especialistas, o segredo do sabor único desta sanduíche provém do seu molho. Como não há uma só receita para a francesinha nem para o seu molho de cobertura, existem, então, diversas receitas em que os ingredientes e quantidades variam, mas uma receita clássica é a seguinte:

Ingredientes 
 300 ml de Azeite
 1 cabeça de Alho
 1 Cebola grande
 3 folhas de Loureiro
 Sal q.b.
 Pimenta q.b.
 6 colheres de sopa de Polpa de Tomate
 450 ml de Cerveja
 50 ml de Whisky
 50 ml de Vinho do Porto
 Piri-Piri q.b.
 Mostarda q.b.
 1 Caldo de carne Knorr

Confecção 
 Colocar num tacho o azeite, os alhos picados, a cebola picada, as folhas de loureiro, sal e pimenta.
 Deixar refogar, mexendo de vez em quando.
 Quando começar a alourar, adicionar a cerveja, a polpa de tomate, o piri-piri, o whisky, o vinho do Porto, a mostarda e o caldo de carne.
 Deixar ferver aproximadamente 10 minutos, mexendo de vez em quando.
 Tirar as folhas de loureiro.
 Ralar tudo muito bem com a varinha mágica.
 Está pronto! Agora, basta servir bem quente.

Ligações externas